Грація:

 Грація — витонченість, краса в позах, рухах.
 Грація — категорія естетичного, яка характеризує особливий вид краси.
 Грація — предмет жіночої спідньої білизни.
 424 Грація — астероїд головного поясу.

Персоналії 
 Грація Деледда —  італійська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури 1926 року. 
 Марія Грація Кучінотта — італійська актриса, продюсер і модель.

Примітки